Az alábbi lista a Gupta Birodalom uralkodókat tartalmazza.

Indiai uralkodók listái
Császárok listái